faun (mythisch wezen), een mythologisch wezen
Faunus (god), een Romeinse godheid
Faun (vrachtwagenmerk), een Duits vrachtwagenmerk
Faun (band), een Duitse folkgroep
De Faun, een bedrijfsverzamelgebouw (1935) in de Nederlandse stad Groningen
De Faun (tijdschrift), een voormalig Vlaams tijdschrift over letteren, kunst en geestesleven (Gent, Snoeck-Ducaju - 1945/1946)